Neofuckelia är ett släkte av svampar. Neofuckelia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neofuckelia